Amiina (, Ами́ина) — исландский музыкальный коллектив, исполняющий минималистическую, экспериментальную музыку в стиле, близком к пост-року.

Состав 

 Хильдур Аурсайлсдоттир (Hildur Ársælsdóttir)
 Эдда Рюн Оулафсдоттир (Edda Rún Ólafsdóttir)
 Мариа Хюльд Маркан Сидфюсдоттир (Maria Huld Markan Sigfúsdóttir)
 Соульрун Сумарлитадоттир (Sólrún Sumarliðadóttir)

Бывшие участники 

 Оулёф Юлия (Ólöf Júlía)

Творчество 

Квартет использует множество инструментов, на живых выступлениях часто меняясь ими друг с другом. В исполнении присутствуют элементы эмбиента и электронной музыки.

История 

До образования коллектива Мариа, заменившая в 2001 году Юлию, и Хильдур были скрипачками, Эдда — альтисткой, а Сольрун — виолончелисткой: в таком составе они принимали участие в записях коллектива Sigur Rós «( )» и последовавшей затем «Takk…».

Первой коммерческой записью коллектива стал EP «Animamina». За этим последовал сингл «Seoul». Первый полноценный альбом, «Kurr», вышел 21 марта 2007 на собственном лейбле группы Bláskjár, а позже переиздан Ever Records в июне того же года.

После окончания тура Sigur Rós летом 2006, Amiina осенью начала свой собственный тур по Америке и Европе. После релиза «Kurr» группа давала концерты в Северной Америке в марте и апреле 2007, и в Европе — в мае.

Песня «Hilli», ставшая вторым синглом с альбома, записанная с Ли Хэйзлвудом, была переработанной версией с альбома и стала последней прижизненной записью певца.

Коллектив появляется в исландском фильме Brúðguminn (2008) и Heima (2006, вместе с Sigur Rós).

Дискография

Альбомы 
 Kurr (21 марта 2007)
 Puzzle (22 сентября 2010)

EP 
 Animamina (9 мая 2005)
 Re Minore (2009) 
 The Lighthouse Project (2013)

Синглы 
 Seoul (6 ноября 2006)
 Hilli (17 декабря, 2007)
 Over & Again" (2010) (лимитированное издание, 500 копий) 
 What are we waiting for? (2010)

Компиляции 
 Screaming Masterpiece (2005)
 Kitchen Motors Family Album/Fjölskyldualbúm Tilraunaeldhússins (весна 2006)
 Nightmare Revisited (сентябрь 2008)

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Музыкальные коллективы Исландии
Струнные квартеты
Группы построка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году